Spittelberg ist
 ein Stadtteil von Wien; siehe Spittelberg (Wien)
 ein Berg in Niederösterreich im Bezirk Bruck an der Leitha
 eine Gegend westlich der Ortschaft Ifenthal, Gemeinde Hauenstein-Ifenthal, Kanton Solothurn, Schweiz, mit einem Schiessplatz der Schweizer Armee; siehe Schiessplatz Spittelberg
 eine Anhöhe mit der Wallfahrtskirche „Maria Trost“ (Wzgórze Marii) am Ortseingang von Königshain (Wojciechowice) in der ehemaligen Grafschaft Glatz